Ditropinotella är ett släkte av steklar. Ditropinotella ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puppglanssteklar
Ditropinotella